Henryk Konarzewski – medalista mistrzostw Polski seniorów w skoku o tyczce
 Henryk Konarzewski – nauczyciel, w latach 1961–1978 dyrektor XXVI Liceum Ogólnokształcącego, w 1979 otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi

Przypisy